Encinos kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Bernal, Mexiko, Ezequiel Montes, 
 Encinos, Puebla, Puebla kommun, 

Robotskapade Mexikoförgreningar